Коконино () — многозначный термин, связанный с американским штатом Аризона.

Аризона
 Коконино — округ
  — плато
 
 
  — национальный лес

См. также
  — корабль ВМФ США для перевозки и десантирования танков, на службе с 1944 по 1955 и с 1966 по 1969 гг.
  — кузнечик подсемейства Tettigoniinae.

Аризона